T. S. Eliot
George Eliot
Eliot Ness
Eliot Kennedy
John Eliot Gardiner
Eliot Spitzer
Eliot Kid
Eliot Fisk
Samuel Eliot Morison
South Eliot (Maine)
John Eliot Howard
John Eliot Thayer
Wayne Eliot Knight

Ver também 
 Elliot

Desambiguação